Васюта Іван Кирилович (1924—2013) — доктор історичних наук, професор, ректор Івано-Франківського педагогічного інституту імені Василя Стефаника (1980—1982).
 Васюта Костянтин Станіславович — полковник Збройних сил України, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України.
 Васюта Михайло Адамович (1911—1943) — голова колгоспу. Депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання/
 Васюта Олег Іванович (* 1950) — радянський і російський офіцер-випробувач, капітан І рангу, Герой Росії.
 Васюта Парасковія Варфоломіївна (1890—1979) — колгоспниця, член правління колгоспу. Депутат Верховної Ради СРСР 2-го скликання.
 Васюта Сергій Трохимович (1922-1943) — Герой Радянського Союзу (посмертно), командир розвідувального танку Т-70.
 Васюта Юрій Михайлович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Васюта Ярослав Тарасович (* 1993) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки